Piek bezeichnet:

 seemannssprachlich den vordersten und untersten Raum im Vorschiff von Segelschiffen oder Kuttern. Ein ähnlich gelegener Raum im Heck wird als Achterpiek bezeichnet
 das äußere Spierenende bei der Gaffeltakelung, siehe Spiere 

Piek ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Piek (* 1889), belgischer Tauzieher
 Jeroen Piek (* 1990), niederländischer Bobsportler
 Jürgen Piek (* 1955), Professor für Neurochirurgie an der Universitätsklinik Rostock
 Peter Piek (* 1981), deutscher Maler und Songwriter
 Selena Piek (* 1991), niederländische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Pieck
 PIK
 Peak (Begriffsklärung)
 Peek